Il singolare femminile  del torneo di tennis Summer Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anastasіja Vasyl'jeva che ha battuto in finale Dar'ja Mironova 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Arina Rodionova (primo turno)
 Viktorija Kan (secondo turno)
 Tetjana Arefyeva (secondo turno)
 Valentina Ivachnenko (quarti di finale)

 Polina Vinogradova (semifinali)
 Marina Mel'nikova (quarti di finale)
 Majja Kacitadze (semifinali)
 Margarita Gasparjan (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Summer Cup 2013